Алтарь Победы:

 Алтарь Победы — алтарь богини Победы, стоявший в здании римского сената и вынесенный оттуда в 382 году.
 «Алтарь Победы» — исторический роман русского писателя В. Я. Брюсова.
 «Алтарь Победы» — цикл российских документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
 «Алтарь Победы» — религиозное движение в Южной Корее.